Хуанг:
 Хуанг, Джонатан — американский интернет-предприниматель
 Хуанг, Тина — американская актриса
 Хуан (фамилия)

См. также 
 Хуан
 Хван